Annalisa Ericson (1911-2011), Zweeds actrice
 Annalisa Gadaleta, Italiaans-Belgisch lokaal politica voor Groen
 Annalisa Minetti (1976), Italiaans zangeres en paralympisch atlete
 Annalisa Scarrone (1985), Italiaans poprock-zangeres, beter bekend als Annalisa

Zie ook 
 Anna (voornaam)